Семнан може да означава:

 Семнан — град в Северен Иран;
 Семнан — шахрестан (околия) в остан (област) Семнан, Северен Иран;
 Семнан — остан в Иран.